Bob e Mike Bryan erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti in finale da Vasek Pospisil e Jack Sock per 7-65, 63-7, 6-4, 3-6, 7-5.

Teste di serie

  Bob Bryan /  Mike Bryan (finale)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (quarti di finale) 
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)
  Julien Benneteau /  Édouard Roger-Vasselin (quarti di finale)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (semifinale)
  Marcel Granollers /  Marc López (terzo turno)
  Łukasz Kubot /  Robert Lindstedt (secondo turno)
  Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (secondo turno)

  Julian Knowle /  Marcelo Melo (quarti di finale) 
  Treat Huey /  Dominic Inglot (primo turno) 
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (terzo turno) 
  Michaël Llodra /  Nicolas Mahut (semifinale) 
  Eric Butorac /  Raven Klaasen (terzo turno) 
  Jamie Murray /  John Peers (terzo turno) 
  Juan Sebastián Cabal /  Marcin Matkowski (terzo turno) 
  Pablo Cuevas /  David Marrero (terzo turno)

Qualificati 

  Marcelo Demoliner /  Purav Raja (primo turno)
  Andreas Siljeström /  Igor Zelenay (primo turno)

  Ryan Harrison /  Kevin King (primo turno) 
  Alex Bolt /  Andrew Whittington (primo turno)

Wildcard 

  Edward Corrie /  Daniel Smethurst (primo turno)
  Jamie Delgado /  Gilles Müller (secondo turno)
  Kyle Edmund /  Serhij Stachovs'kyj (primo turno)

  Daniel Evans /  James Ward (primo turno) 
  Colin Fleming /  Ross Hutchins (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2014
ATP World Tour 2014